Sombo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sombo (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 111,30), Jawa Timur, 
 Desa Sombo (administrativ by i Indonesien, lat -7,99, long 113,15), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar